Златоустово — название населённых пунктов:

Болгария 
 Златоустово — село, находится в Хасковской области, входит в общину Маджарово.

Россия 
 Златоустово — деревня в Рузском районе Московской области.
 Златоустово — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Златоустово — село в Староюрьевском районе Тамбовской области.

Украина 
 Златоустово — село в Берёзовском районе Одесской области.